John Lindgren kan syfta på

 John Lindgren (filmare)
 John Lindgren (apotekare) (1844–1920), apotekare
 John Lindgren (historiker) (1895–1968), historiker
 John Lindgren (längdåkare) (1899–1990), längdåkare
 John Lindgren (tivoliägare) (1916–1991), tivoliägare